Гонка 500 миль Индианаполиса 1959 прошла в субботу, 30 мая, 1959 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также вторым этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона .

Гонка 

|}

 Быстрейший лидирующий круг: Джонни Томсон - 1:01,89

Ссылки 
 
 
 
 

1959
1959 год в Индиане
События 30 мая
Май 1959 года